Такмичење у троскоку у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици у дворани 2006. у Москви одржано је 10. и 11. марта у Спортском центру „Олимпијски“.

Титулу светске првакиње освојену у  Будимпешти 2004. одбранила Татјана Лебедева из Русије.

Земље учеснице 
Учествовало је 18 троскокашица из 16 земаља.

Рекорди  
Стање 10. март 2006.

Најбољи резултати у 2006. години 
Десет најбољих атлетичарки сезоне у троскоку пре првенства (10. марта 2008), имале су следећи пласман. 

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2006.

Сатница

Освајачице медаља

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама такмичаркр су биле подељене у две групе. Квалификациона норма за 8 места у финалу износила је 14,15 м (КВ). Норму је испунило 8 такмичарки.

 	
Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале

Референце

Спољашње везе 
Комплетни резултати СП 2006 на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2006.
Троскок на Светском првенству у атлетици у дворани